Enrique van Rysselberghe puede referirse a:

 Enrique van Rysselberghe Martínez, arquitecto y político chileno.
 Enrique van Rysselberghe Varela, arquitecto y político, hijo de Enrique van Rysselberghe Martínez.
 Enrique van Rysselberghe Herrera, ingeniero y político, hijo de Enrique van Rysselberghe Varela.